Ringeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ringeltjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Ringeltjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Ringeltjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (38,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn